Алекса́ндр Григо́рьевич Деми́дов:
 Демидов, Александр Григорьевич (1737—1803) — действительный статский советник.
 Демидов, Александр Григорьевич (1803—1853) — полковник.